Сан Педро Јанери има више значења:

 Општина Сан Педро Јанери (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Јанери (Сан Педро Јанери, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику